Меридіан (акупунктура) — «чарівна судина» тіла людини згідно з традиційним китайським вченням.
 Меридіан (журнал) — безкоштовний бортовий журнал[en] української авіакомпанії «АероСвіт».
 Операція «Меридіан» — повітряно-морська військова операція з бомбардування авіаносною авіацією союзників важливих цілей — об'єктів нафтової промисловості — в окупованому японськими військами місті Палембанг (Суматра).

 Небесний меридіан — велике коло небесної сфери, яке проходить через полюси світу, зеніт і надир.

Географія 
 Нульовий меридіан — географічний меридіан, довгота якого дорівнює нулю градусів.
 Гринвіцький меридіан — географічний меридіан, який проходить через Гринвіцьку обсерваторію в Англії.
 Географічний меридіан''' — уявна лінія перерізу поверхні земної кулі площиною, проведеною через будь-яку точку земної поверхні та вісь обертання Землі.
 Магнітний меридіан — лінія, що є проєкцією силової лінії магнітного поля Землі на земну поверхню.
 Геомагнітний меридіан — лінія перетину поверхні Землі вертикальною площиною, яка проходить через точку земної поверхні, і пряму, що з'єднує північний та південний геомагнітні полюси.

 Меридіан (Айдахо) — місто в окрузі Ада в штаті Айдахо.
 Іст-Гілл-Меридіан (Вашингтон) — переписна місцевість (CDP) в США, в окрузі Кінг штату Вашингтон.

Див. також 
 Мерідіан
 Плато Меридіана